Funeral:

 Funeral — дебютный альбом канадской инди-рок-группы Arcade Fire.
 Funeral — двадцать первый эпизод второго сезона американского музыкального телесериала «Хор».
 Funeral — тринадцатый студийный альбом американского рэпера Лила Уэйна.

См. также 
 Похороны (значения)